Qaanaaq (gemeente), een voormalige gemeente in Groenland
 Qaanaaq (plaats), de grootste plaats in bovengenoemde gemeente